Карбонеро-эль-Майор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 2586 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor

Муниципалитеты Сеговии